Xevioso är ett släkte av spindlar. Xevioso ingår i familjen Phyxelididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindlar
Xevioso